Rodéo ou Rodeo peuvent désigner :

Toponymes 

 Rodeo, localité argentine ;
 Rodeo, ville de Californie, aux États-Unis ;
 Rodeo Beach, plage de Californie ;
 Rodeo de la Cruz, localité argentine située dans le département de Guaymallén, province de Mendoza.

Littérature 
 Rodéo, album de Lucky Luke paru en 1951 ;
 Rodéo, revue petit format publiée par les Éditions Lug.

Cinéma et télévision 
 , film américain réalisé par William Beaudine et sorti en 1952 ;
 Rodeo, téléfilm belge réalisé par Frank Liedel et sorti en 1961 ;
 , film brésilien réalisé par  et sorti en 2015 ;
 Rodéo, film français réalisé par Lola Quivoron et sorti en 2022.

Musique 
 Rodéo,  album et une chanson de Zazie, sorti en 2004 ;
 Rodéo, chanson de Zazie, sortieen 2004 sur l'album du même nom ;
 Rodeo, ballet composé par Aaron Copland, créé en 1942.

Sports 
 Rodéo, sport qui se pratique sur un cheval ;
 Rodéo, activité de canoë-kayak dédiée au jeu et figures dans l'eau vive ;
 Rodéo chilien, sport national du Chili.

Automobiles 
 Renault Rodéo est une petite voiture décapotable à carrosserie en plastique ;
 Rodéo urbain, activité illicite de véhicules à moteur.

Homonymie de titre